France :
- 22-25 février : Révolution française de 1848
- 21-26 juin : Journées de Juin 1848
Révolution allemande de 1848, Confédération germanique : Prusse, Royaume de Bavière, etc.,
 Révolution autrichienne de 1848, Empire d'Autriche,
 Révolution hongroise de 1848, partie hongroise de l'Empire d'Autriche,
 Révolution roumaine de 1848, Transylvanie, Moldavie et Valachie,
 Révolution milanaise de 1848, Royaume lombard-vénitien partie de l'Empire d'Autriche,
 Révolution sicilienne de 1848, Royaume des Deux-Siciles,
 Révolution polonaise de 1848, Pologne.

Voir aussi

 Printemps des peuples
 Révolution de Mars

1848 en Europe